Кухтиков — фамилия; имеет женскую форму Кухтикова.
 Кухтиков, Алексей Демьянович (1904—1985) — сотрудник системы ГУЛАГа, начальник комбината «Воркутуголь».
 Кухтиков, Михаил Михеевич (1919—1995) — советский и таджикистанский геолог, специалист в области тектоники, член-корреспондент АН Таджикской ССР.